Esistono più comuni francesi con questo nome

Coux – Ardèche
Coux – Charente Marittima